Louis Hubert :
 Louis René Denis Hubert (1770-1832), chef chouan
 Louis Hubert (révolutionnaire), condamné à la déportation par la Haute Cour de justice de Versailles pour avoir participé à la journée du 13 juin 1849.